Příjmení Cahill nese více osobností:

 Darren Cahill (* 1965) - australský tenista
 Eddie Cahill (* 1978) – americký herec
 Gary Cahill (* 1985) – anglický fotbalista
 Josh Cahill (* 1986) – německo-český letecký vloger, bloger a kritik leteckých společností
 Chris Cahill (* 1984) – australsko-samojský fotbalový záložník
 Tim Cahill (* 1979) – australsko-samojský fotbalový záložník

fiktivní osoby
 Alex Cahillová, později Cahillová-Walkerová – postava z amerického televizního seriálu Walker, Texas Ranger